

Geografia 
 Irlanda
Inch – centro abitato della Contea di Clare
Inch – centro abitato della Contea di Wexford
Inch Island – isola della Contea di Donegal

Metrologia 
 Inch – pollice, unità di misura

Musica 
Inch – gruppo musicale statunitense
Inch – album dei The Jesus Lizard del 2009